Горе могу бити:

Гора, значи планина, множина су горе
Горе (Вогези), насеље у департману Вогези, Француска
Горе (Торино), насеље у округу Торино, Италија

Види још
 Гора (вишезначна одредница)